Михаил Колодяжный:
 Колодяжный, Михаил Олегович — российский продюсер
 Колодяжный, Михаил Степанович (1910—1983) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.